Wangyel Dorji (ur. 9 stycznia 1974) – bhutański piłkarz grający w jej reprezentacji i będący jej kapitanem od 2002. Zdobył pierwszy w historii reprezentacji Bhutanu hat trick podczas meczu z Montserrat (Bhutan zwyciężył 4:0 po jeszcze jednej bramce Dinesha Chhetri) i stając się tym także najlepszym bhutańskim strzelcem.

Zobacz też 
 Reprezentacja Bhutanu w piłce nożnej

Reprezentanci Bhutanu w piłce nożnej
Urodzeni w 1974